

Населені пункти та їхні частини
 Вількув — гміна в Намисловському повіті Опольського воєводства
 Вількув — гміна в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Вількув — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вількув — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вількув — село в гміні Ґлоґув Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вількув — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Вількув — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Вількув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вількув — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Вількув — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Вількув — село в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Вількув — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Вількув — село в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Вількув — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вількув — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Вількув — частина села Ґунув-Вількув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки